

Поротникова — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Поротникова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область